Europacupen i ishockey 1965/1966 startade den 23 oktober 1965, och avslutades den 18 mars 1966 i Brno i Tjeckoslovakien. Turneringen vanns av tjeckoslovakiska Brno, som besegrade västtyska Füssen i finalspelet.

Spelträd

Första omgången

 Brno och  Füssen vidare direkt

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Skytteligan
Karel Skopal (ZKL Brno), 11

Källor

 Coupe d'Europe 1965/66

1965 i Europa
1966 i Europa
1965/1966
Ishockeysäsongen 1965/1966